Олівал () — португальська власна назва.

Топоніми

Олівал-де-Башту — парафія.